Düthe steht für:
 Düthe (Fresenburg), Ortsteil von Fresenburg, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Düthe (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht 

Siehe auch:
 Düte
 Duet
 Duets
 Duetz